Markus Granlund (né le  à Oulu à Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant. Il est le frère de Mikael Granlund.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Laser HT, il joue une grande partie de sa carrière junior avec le Kärpät Oulu et le HIFK. Il commence en 2010 à jouer dans la SM-liiga avec le HIFK. Il est choisi en vingt-quatrième position par le Salavat Ioulaïev Oufa lors du Repêchage d'entrée dans la KHL 2011 et en quarante-cinquième position par les Flames de Calgary lors du Repêchage d'entrée dans la LNH 2011. Il part en Amérique du Nord en 2013. Il est assigné au Heat d'Abbotsford dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Flames face aux Kings de Los Angeles.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2010-2011 || HIFK || SM-liiga || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Finlande 20 ans || Mestis|| 6|| 3|| 3|| 6|| 6 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || HIFK || SM-liiga || 47|| 15|| 19|| 34|| 18|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012 || Kiekko-Vantaa || Mestis|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || HIFK || SM-liiga || 50|| 10|| 20|| 30|| 18|| 5|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2013-2014 || Heat d'Abbotsford || LAH || 52 || 25 || 21 || 46 || 22 || 4 || 2 || 3 || 5 || 2
|-
| 2013-2014 || Flames de Calgary || LNH || 7 || 2 || 1 || 3 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Flames de l'Adirondack || LAH || 21|| 9|| 8|| 17|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Flames de Calgary || LNH || 48 || 8 || 10 || 18 || 16 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2015-2016 || Heat de Stockton || LAH || 12 || 5||4 || 9 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Flames de Calgary || LNH || 31 ||4 || 3 || 7 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Canucks de Vancouver || LNH || 16 || 2 || 1 || 3 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Canucks de Vancouver || LNH || 69 || 19 || 13 || 32 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Canucks de Vancouver || LNH || 53 || 8 || 4 || 12 || 8 ||- ||- || -|| -||- 
|-
| 2018-2019 || Canucks de Vancouver || LNH ||77 || 12 || 10 || 22 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Oilers d'Edmonton || LNH || 34 || 3 || 1 || 4 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Condors de Bakersfield || LAH ||20 || 6 || 9 || 15 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 50 || 23 || 30 || 53 || 26 || 9 || 3 || 5 || 8 || 6
|-
| 2021-2022 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || || || || || ||

| 335 || 58 || 43 || 101 || 86 || 3|| 0|| 1|| 1|| 0

Au niveau international 

| 2010 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 1|| 5|| 6|| 4|| +2|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2011 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 1|| 5|| 6|| 4|| +3|| align="left"| Cinquième place
|-
| 2012 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 2|| 5|| 7|| 6|| +5|| align="left"| Quatrième place
|-
| 2022 || align=left| Jeux olympiques || 6|| 0|| 1|| 1|| 25|| +6|| align=left| Médaille d'or

Références 

Naissance en avril 1993
Naissance à Oulu
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Champion olympique de hockey sur glace
Champion olympique finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du Salavat Ioulaïev Oufa
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur du HIFK
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Flames de Calgary
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Flames de l'Adirondack
Joueur du Heat de Stockton
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa